I-yang Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yiyang Xian (härad i Kina, Henan), 
 Yiyang Xian (härad i Kina, Jiangxi), 
 Yiyang Shi (härad), Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar